Charles Gérard (acteur) (1922 - 2019), een Frans acteur
 Charles Gérard (politicus) (1898 - 1984), een Belgisch senator en burgemeester